Фомін — російське прізвище, утворене від особового імені Фома, яке відповідає українському Хома (Тома).
 Фомін Акім Феофанович — радянський футболіст, нападник, футбольний тренер та суддя третьої категорії.
 Фомін Анатолій Дмитрович — радянський військовий діяч, генерал-лейтенант, 1-й заступник командувача військами Київського військового округу. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Фомін В'ячеслав Васильович — російський історик.
 Фомін Василь Васильович (1884—1938) — учасник російського революційного руху, соратник Дзержинського, радянський державний діяч.
 Фомін Віктор Трохимович — радянський футболіст, нападник. По завершенні ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Фомін Володимир Васильович (Герой Радянського Союзу) — учасник боїв за звільнення України, Герой Радянського Союзу.
 Фомін Володимир Васильович (футболіст) (1902—1942) — український радянський футболіст.
 Фомін Дмитро Анатолійович — російський співак, колишній соліст гурту Hi-Fi.
 Фомін Євген Павлович — український поет.
 Фомін Іван Олександрович — російський архітектор.
 Фомін Ігор Іванович — радянський архітектор.
 Фомін Ігор Олександрович — український архітектор, професор, дійсний член Української академії архітектури.
 Фомін Костянтин Васильович — український радянський футболіст.
 Фомін Микола Васильович — український радянський футболіст.
 Фомін Микола Максимович — головний інженер Чорнобильської АЕС (1981—1986).
 Фомін Олег Борисович — радянський і російський актор, режисер, продюсер кіно, театру і телебачення.
 Фомін Олександр Васильович — український ботанік.
 Фомін Олександр Вікторович — український політик, народний депутат України 6-го скликання.
 Фомін Олександр Іванович (художник)1879—1947) — маляр і педагог..
 Фомін Олександр Олександрович — майор медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Фомін Петро Дмитрович — український учений-хірург, доктор медичних наук, завідувач кафедри Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.
 Фомін Петро Іванович — професор, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки України.
 Фомін Руслан Миколайович — український футболіст.
 Фомін Сергій Васильович — радянський математик.
 Фомін Сергій Кирилович — український тренер-лижник, президент Федерації лижного спорту України.
 Фомін Сергій Семенович — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу (1945)

Фоміна 
 Фоміна Галина Олександрівна (1933—1998) — радянський і український художник по костюмах. Заслужений працівник культури УРСР (1988).
 Фоміна Катерина Іванівна (нар. 1947) — українська радянська діячка, фрезерувальниця Мелітопольського моторного заводу Запорізької області. Депутат Верховної Ради СРСР 10—11-го скликань. 
 Фоміна Лариса Костянтинівна (нар. 1961) — українська радянська діячка. Депутат Верховної Ради СРСР 11-го скликання. 
 Фоміна Олена Юріївна (нар. 1972) — прима балерина, народна артистка Республіки Башкортостан.
 Фоміна Парасковія Григорівна (нар. 1921) — українська радянська і партійна діячка, 1-й секретар Радомишльського райкому КПУ Житомирської області, голова Житомирської обласної ради профспілок. Член Ревізійної комісії КПУ в 1966—1971 р. 
 Фоміна (Летуновська) Таїсія Євгенівна (нар. 1959) — українська радянська діячка. Депутат Верховної Ради УРСР 10-го скликання.
 Фоміна Юлія Гаврилівна (1907—1997) — українська акторка Харківського українського драматичного театру імені Т. Г Шевченка.

Див. також 
 Рєпнін-Фомін Флор Пилипович — російський та український живописець.

Російські прізвища